Bizet (metrostation), een metrostation in Brussel
Le Bizet, een dorpje in de Belgische provincie Henegouwen
Georges Bizet (1838-1875), een Franse componist en pianist